Perels ist der Name von:

 Emil Perels (1837–1893), deutscher Ingenieur
 Ernst Perels (1882–1945), deutscher Historiker
 Ferdinand Perels (1836–1903), deutscher Militärjurist und Seerechtler
 Friedrich Justus Perels (1910–1945), deutscher Jurist und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Joachim Perels (* 1942), deutscher Politikwissenschaftler
 Kurt Perels (1878–1933), deutscher Jurist
 Leopold Perels (1875–1954), deutscher Jurist

Sonstiges:
 Perelsplatz, Platz in Berlin-Friedenau